Haselbrunn ist der Name folgender Orte:

 Haselbrunn, Stadtteil von Plauen im Vogtlandkreis, Sachsen
 Haselbrunn (Pottenstein), Ortsteil der Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Haselbrunn (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haselbrunn (Radolfzell am Bodensee), Ortsteil der Stadt Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Haselbrunn (Speinshart), Ortsteil der Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Haselbrunn, Bauernhof im Sarntal, Südtirol